

Locais 
Dunquerque — cidade portuária no norte de França

Estados Unidos 
Dunkirk (Indiana)
Dunkirk (Maryland)
Dunkirk (Nova Iorque)
Dunkirk (Ohio)

História 
 Batalha de Dunquerque — batalha ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial na França
 Operação Dínamo — operação militar que evacuou forças britânicas e francesas de Dunquerque

Entretenimento 
Dunkirk (filme) — de 2017, dirigido por Christopher Nolan

Desambiguações de topônimos